Ernst Kaltenbrunner (1903-1946), haut dignitaire nazi
 Gerlinde Kaltenbrunner (1970-), alpiniste autrichienne

Patronyme germanique